Pohořelice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Pohořelice (okres Brno-venkov)
 Pohořelice (okres Zlín)